Sebastian Shaw (acteur), een film- en toneelacteur
Sebastian Shaw (Marvel), een personage van Marvel Comics